Felipe de Anjou (aprox. 1255/56-1277),  de la casa Capeto de Anjou, fue el segundo hijo del rey Carlos I de Sicilia y de la condesa Beatriz de Provenza. Fue en varias ocasiones establecido para convertirse en rey de Cerdeña, príncipe de Acaya o rey de Tesalónica, pero finalmente no ascendió a ningún trono.

Se casó en 1271 con Isabel, hija de Guillermo II de Villehardouin, príncipe de Acaya: un matrimonio que apagaba las aspiraciones de Carlos en su plan político, sellando su acuerdo con el príncipe Guillermo y su plan territorial, porque Acaya fue concedido en feudo a un angevino. En 1273 obtuvo de su cuñado de Felipe de Courtenay el título de rey nominal de Tesalónica. Murió en el invierno de 1277, dejando a su padre el título de príncipe de Acaya.

Fue enterrado en la catedral de Trani.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 René Grousset, L'empire du Levant: histoire de la question d'Orient, Payot, Paris 1946.

 Setton, Kenneth M. (1976). The Papacy and the Levant (1204–1571), Volume I: The Thirteenth and Fourteenth Centuries. Philadelphia: The American Philosophical Society. ISBN 0-87169-114-0.

Casa de Anjou-Sicilia
Fallecidos en Bari